Tutin steht für:

 Tutin, eine Kleinstadt in Serbien

Tutin ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Tutin (1930–2001), britische Schauspielerin
 Thomas Gaskell Tutin (1908–1987), britischer Botaniker